Варна́ва — мужское имя, заимствованное из греческого языка (), арамейского происхождения; предположительное значение — «сын утешения». В России используется как монашеское.

Известные носители:
 Варнава — христианский святой, апостол от семидесяти, основатель Кипрской церкви.
 Варнава (1880—1937) — епископ Сербской православной церкви, второй патриарх Сербский (1930—1937).

 Варнава Гефсиманский (1831—1906) — иеромонах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, святой Русской православной церкви.

 Варнава (Баранов) — епископ Русской православной церкви, епископ Выксунский и Павловский.
 Варнава (Беляев) — епископ Русской православной церкви, аскетический писатель, юродивый.
 Варнава (Волатковский) (1672/1660—1730) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Холмогорский и Важеский.
 Варнава (Дробышев) (1939—2012) — архимандрит Русской православной церкви.
 Варнава (Едигарев) — епископ Русской Древлеправославной церкви.
 Варнава (Кедров) (1931—2020) — епископ Русской православной церкви; митрополит Чебоксарский и Чувашский.
 Варнава (Накропин) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский, участник монархического движения.
 Варнава (Настич) (1914—1964) — епископ Сербской православной церкви, епископ Хвостанский.
 Варнава (Прокофьев) — епископ Русской православной церкви заграницей, викарий Каннский на покое.
 Варнава (Санин) (род. 1954) — монах Русской православной церкви, русский писатель, драматург, поэт.
 Варнава (Сафонов) — епископ Русской православной церкви, епископ Павлодарский и Экибастузский.
 Варнава (Филатов) (род. 1953) — архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Макеевский.

Имя в народной культуре 
День Варнавы (нар.) — день памяти Преподобного Варнавы Ветлужского. Отмечается 24 июня. По народным поверьям, в этот день вся нечисть собирается вместе «и род человеческий делят на свои угодья». Считалось, что на Варнаву нечистая сила катается по траве, поэтому травы в тот день не собирали (оттого ли, что боялись, будто злые духи проберутся в дом, либо из опасения, что сборы окажутся ядовитыми).

С именем Варнава связаны различные приметы, пословицы и поговорки, например:
 На Варнаву не рви траву
 Лежит Варнавушка на зелёной травушке
 Стоит Варнава у канавы и др.

Примечания 

Мужские имена